Murray Islands kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Murray (ö i Antarktis, lat -60,77, long -44,50),

Australien 

 Murray Islands (öar i Australien), Queensland, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar